Бухштаб — фамилия.

 Бухштаб, Александр Адольфович (1905—1990) — советский математик, двоюродный брат Б. Я. Бухштаба.
 Бухштаб, Борис Яковлевич (1904—1985) — советский литературовед, библиограф и критик, педагог.
 Бухштаб, Евгений Игоревич (род. 1942) —  советский и израильский химик.